Вирџинија има више значења:
 Вирџинија, савезна држава САД
 Колонија Вирџинија
 Вирџинија (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вирџинија (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Вирџинија (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска